GNG est un sigle qui peut désigner :
 , la Garde Nationale de l'état américain de Géorgie.

gng est un code qui peut désigner :
 ngangam, une langue oti-volta parlée au Togo et au Bénin, selon le code ISO 639-3.

Code